L'Inconnue d'Arras est une pièce de théâtre d'Armand Salacrou publiée en 1936

autre
 L'Inconnu d'Arras est un téléfilm de Raymond Rouleau diffusé en 1980

Voir aussi